Diefenbaker ist der Name folgender Person:

 John Diefenbaker (1895–1979), kanadischer Premierminister

Weitere Bedeutungen:
 CCGS John Diefenbaker, ein in Bau befindlicher Eisbrecher der kanadischen Küstenwache
 Diefenbaker Canada Centre, Archiv und Bibliothek in Saskatoon, Kanada
 Lake Diefenbaker, Stausee in der kanadischen Provinz Saskatchewan